

Hydronyme 
 Le Roubion est une rivière française arrosant le département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes, affluent gauche du Rhône.

Toponyme 
 Roubion est aussi une  commune des Alpes-Maritimes.

Patronyme 
 Les Caissotti de Roubion sont une famille du comté de Nice qui détenaient l'actuelle commune de Roubion (Alpes-Maritimes) en fief.

Voir aussi